

Patronyme

 Hikaru Mita (1981-), ancien footballeur japonais ;
 Masayuki Mita (1969-), ancien footballeur japonais ;
 Norifusa Mita (1958-), mangaka japonais ;
 Ryōichi Mita (1892-1983), traducteur japonais ;
 Yoshiko Mita (1941-), actrice japonaise ;
 Yūko Mita (1954-), actrice de doublage japonaise (seiyū).

Géographie 
 Mita, un quartier de l'arrondissement de Minato à Tokyo.
 Mita, une station du métro de Tokyo située dans ce quartier.

Autres 
 Mita, travail forcé imposé aux Indiens par les colons espagnols.

Patronyme japonais